Maiolo, comune della provincia di Rimini
 Maiolo di Cluny, venerato come Santo dalla Chiesa cattolica
 Tiziana Maiolo, politica italiana